Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Mauritius. IJsland heeft geen ambassade in Mauritius.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Mauritius
IJslandse